Regling ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Regling (1907–2003), deutscher Politiker
 Klaus Regling (* 1950), CEO der European Financial Stability Facility
 Kurt Regling (1876–1935), deutscher Numismatiker